59-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 25 августа по 1 сентября 1985 года в Сёдертелье (Швеция). В нём приняли участие 195 спортсменов из 38 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Чемпионаты мира в Швеции
Август 1985 года
Сентябрь 1985 года
Спорт в Швеции в 1985 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Швеции